

Patronyme 

 Élisabeth Badinter, née Bleustein-Blanchet, (1944-), philosophe, écrivain, féministe française
 Marcel Bleustein-Blanchet (1906-1996), résistant et publicitaire français.

Divers 
 Square Marcel-Bleustein-Blanchet, un square parisien ;
 (99262) Bleustein est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme français
Patronyme juif